Мичурина — женская форма русской фамилии , также может выступать в качестве топонима:
Персоналии
 Мичурина, Ольга Андреевна (род. 1966) — российская легкоатлетка.
 Мичурина-Самойлова, Вера Аркадьевна (1866—1948) — советская театральная актриса.
 Самойлова-Мичурина, Вера Васильевна (1824—1880) — российская актриса из актёрской династии Самойловых
Россия
 Мичурина — посёлок в Майкопском районе Адыгеи.
 имени Мичурина — село в Дербентском районе Дагестана.
 Мичурина — посёлок в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Мичурина — посёлок в Алексинском районе Тульской области.
 Мичурина — посёлок в Ефремовском районе Тульской области.
 Мичурина — село в Урус-Мартановском районе Чечни.

Украина
 Мичурина — село в Каменско-Днепровском районе Запорожской области.

См. также 
 Площадь Мичурина
 Улица Мичурина
 Мичурин (значения)
 Мичуринск
 Мичуринская
 Мичуринский
 Мичуринское